Mulle Meck bygger är en svensk animerad film från 2003. Filmen är baserad på de fyra första böckerna om Mulle Meck av George Johansson (Författare) och Jens Ahlbom (Illustratör), Mulle Meck bygger en bil, Mulle Meck bygger en båt, Mulle Meck bygger ett flygplan och Mulle Meck bygger ett hus.

Rollista 
Lennart Jähkel - Mulle Meck
George Johansson - Berättare

Referenser

Noter

Externa länkar

 Om filmen på Bibliotek.se

Filmer 2003
Svenska filmer baserade på böcker
Svenska animerade filmer
Animerade filmer 2003